Montserrat se lahko nanaša na:

 Montserratska devica, kip »temne Marije«, in predmet romanja, ki je tudi svetnica-zaščitnica Katalonije; nahaja se v 
 Santa María de Montserrat, samostanu na
 Montserratu, gori severno od Barcelone (Katalonija, Španija)
- vse ostale uporabe izraza so poimenovane po Montserratski devici.
 Montserrat, otok v Malih Antilih v Karibskem morju
 Montserrat, britanski prekomorski teritorij v Karibih
 Montserrat College of Art, v kraju Beverly, Massachusetts
 Montserrat, območje naselja Bolton, Lancashire, Združeno Kraljestvo
 Montserrat, Trinidad in Tobago, regija v državi Trinidad in Tobago
 Montserrat, Dominikanska Republika, upravno okrožje v provinci Baoruco 
 Montserrat, Valencia, občina v Španiji
 Nuestra Señora de Monserrate, katedrala v naselju Hormigueros
 Llibre Vermell de Montserrat, srednjeveški glasbeni rokopis iz samostana M.
Ljudje
Montserrat ali Maria de Montserrat je priljubljeno žensko ime v Kataloniji in drugih predelih Španije. Ime se običajno okrajšuje v Montse. Dan svetnice (god) je 27. aprila
 Montserrat Caballé, slavna španska sopranistka
 Montserrat Figueras, sopranistka, ki se posveča izvajanju zgodnje glasbe